Cunnersdorf ist der Name folgender Orte in Sachsen:

 Cunnersdorf (Bannewitz), Ortsteil der Gemeinde Bannewitz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Cunnersdorf (Borsdorf), Ortsteil der Gemeinde Borsdorf im Landkreis Leipzig
 Cunnersdorf (Dresden), Ortsteil der Ortschaft Schönfeld-Weißig, Dresden
 Cunnersdorf (Ebersbach), Ortsteil der Gemeinde Ebersbach im Landkreis Meißen
 Cunnersdorf (Glashütte), Ortsteil der Stadt Glashütte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Cunnersdorf (Gohrisch), Ortsteil der Gemeinde Gohrisch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Cunnersdorf (Hainichen), Ortsteil der Stadt Hainichen im Landkreis Mittelsachsen
 Cunnersdorf (Hohnstein), Ortsteil der Stadt Hohnstein im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Cunnersdorf (Kamenz), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kamenz im Landkreis Bautzen
 Cunnersdorf (Ottendorf-Okrilla), Ortsteil von Ottendorf-Okrilla im Landkreis Bautzen
 Cunnersdorf (Pirna), Ortsteil der Stadt Pirna im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Cunnersdorf (Wüstung), Wüstung in der Gemeinde Moritzburg im Landkreis Meißen; vgl. Liste der Wüstungen in Dresden
 Niedercunnersdorf, Ortsteil der Gemeinde Kottmar im Landkreis Görlitz
 Obercunnersdorf (Kottmar), Ortsteil der Gemeinde Kottmar im Landkreis Görlitz
 Obercunnersdorf (Klingenberg), Ortsteil der Gemeinde Klingenberg im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Wendisch-Cunnersdorf, Ortsteil der Stadt Löbau im Landkreis Görlitz

in Polen, Woiwodschaft Niederschlesien:
 Cunnersdorf, auch Kunnersdorf im Landkreis Hirschberg im Riesengebirge, inzwischen Stadtteil der Stadt Jelenia Góra

Siehe auch:
 Cunnersdorfer Bach
 Cunnersdorfer Wasser
 Cunersdorf
 Kunersdorf
 Kunnersdorf